In 1961 werd het derde Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 16 juli tot 3 december. Defelê werd de kampioen, er waren vier wedstrijden nodig in de finale.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil